Wyoming Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wyoming Township (Illinois)
 Wyoming Township (Iowa)
 Wyoming Township (Minnesota)
 Wyoming Township (Nebraska)